Скарпелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скарпелли, Гленн (род. 1966) — американский актёр и певец.
 Скарпелли, Фурио (1919—2010) — итальянский сценарист.